Сент-Женевье́в-де-Буа́ — коммуны во Франции.
 Сент-Женевьев-де-Буа — коммуна в департаменте Эссонна, регион Иль-де-Франс.
 Сент-Женевьев-де-Буа — коммуна в департаменте Луаре, регион Центр.

См. также 
 Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа